Марион, Ален:

 Марион, Ален (1862—1941) — американская художница.
 Марион, Ален (1938—1998) — французский флейтист.